Ovdje je dan povijesni pregled RNK Splita po sezonama te ostale zanimljivosti i statistike.

RNK Split u samostalnoj Hrvatskoj

Split između 1946. i 1991.

Split između 1940.1946.

RNK Split između svjetskih ratova 
Ovdje su date sezone i pozicije u natjecanjima u kojima se natjacao Split kao i u vrijeme kad je imao druge nazive i klubovi s kojima se spajao (Anarh, Jug, Slavija, Split (studentski klub), Borac, HAŠK).

Poveznice 
RNK Split

Napomene i izvori 
  

statistika